DGL steht als Abkürzung für:

 Deutsche Gepäcklogistik, eine Dienstleistungsmarke rund ums Gepäck
 Deutsche Gesellschaft für Limnologie, eine wissenschaftliche Fachgesellschaft
Deutsche Golf Liga, das Mannschaftswettkampfsystem im deutschen Golfsport.
 Dienstgruppenleiter, eine Funktionsstelle bei der deutschen Polizei
 Differentialgleichung, ein mathematischer Gleichungstyp
 Powiat Głogowski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

(u.) dgl. steht für:
 (und) dergleichen (oder (und) desgleichen), siehe et cetera

Abkürzung